Szansa – metoda liczbowego kodowania prawdopodobieństwa, stosowana w regresji logistycznej
 Szansa – singel polskiego zespołu Virgin
 Szansa – polski film psychologiczny w reżyserii Feliksa Falka z 1979 roku.
 Szansa − polski film telewizyjny w reżyserii Edwarda Żebrowskiego z 1970 roku.